Щегловський Володимир Стефанович (1940—2020) — радянський футболіст, воротар

 Щегловський — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область, Росія

 Щегловський — цвинтар у Київському районі Донецька, Україна